Алтаир Гомес де Фигейредо (; ) — бразильский футболист, чемпион мира 1962 года. Всю профессиональную карьеру провёл в бразильском клубе «Флуминенсе».

Карьера 
Алтаир — воспитанник клуба «Мануфатора» из родного города Нитерой. В 1955 году он перешёл в клуб «Флуминенсе» и выступал за эту команду на протяжении 16-ти лет, проведя 551 игру и забив 2 гола. С «Флу» Алтаир дважды выигрывал турнир Рио-Сан-Паулу, дважды Кубок Гуанабара и три раза побеждал в чемпионате штата Рио-де-Жанейро.

За сборную Бразилии Алтари выступал с 1959 по 1966 год. В её составе он участвовал в двух чемпионатах мира, в первом из которых бразильцы стали чемпионами, однако сам Алтаир на поле не выходил, а во втором провёл две игры.

После завершения карьеры игрока Алтаир вернулся в Нитерой. Там он работал в местном муниципалитете, курируя образовательные проекты, связанные с футболом. В 1990-х Алтаир вернулся во «Флу», где работал в штате команды, а также с молодёжными командами клуба. В 1995 году он в качестве помощника тренера выиграл Кубок Рио. Также Алтаир поработал главным тренером клуба «Канто до Рио».

Достижения 
 Чемпион турнира Рио-Сан-Паулу: 1957, 1960
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1959, 1964, 1969
 Обладатель Кубка О’Хиггинса: 1959, 1961, 1962
 Чемпион мира: 1962
 Обладатель Кубка Гуанабара: 1966, 1969

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на brasilnacopa
 Статья на terceirotempo.ig.com.br
 Статья на flumania.com.br

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Спорт Ресифи»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Флуминенсе»
Чемпионы мира по футболу